Achomawi - pleme Indijanaca u sjeveroistočnoj Kaliforniji
 Achomawi (jezik) - jezik Achomawi Indijanaca
 USS Achomawi (ATF-148) - brod Američke Mornarice
 Achomawi (božanstvo) - božanstvo sjevernoameričkog plemena Aschochimi.